Водянское — название населённых пунктов.

 Водянское — посёлок городского типа в Добропольском городском совете Донецкой области Украины.
 Водянское (Волгоградская область) — в Волгоградской области Украины.